Passione är operasångaren Paul Potts andra album, släppt 1 juni 2009.

Låtlista
La Prima Volta (First Time Ever I Saw Your Face)
Sei Con Me (There For Me) Featuring Hayley Westenra
Un Giorno Per Noi (A Time For Us)
Il Canto
Senza Luce (A Whiter Shade Of Pale)
Piano (Memory)
Mamma
Tristesse
Bellamore
E lucevan le stelle
 

Musikalbum 2009